NLB steht für:
 Nationalliga B, zweithöchste Spielklasse in den meisten Schweizer Sport-Ligen
 Network Load Balancing, siehe Lastverteilung (Informatik)
 Neutitscheiner Lokalbahn, ehemalige Lokalbahn im heutigen Tschechien
 Nova Ljubljanska banka, die größte Bank in Slowenien
 NLB-Liga, adriatische Basketball-Liga, siehe Adriatische Basketballliga
 NLB Prishtina, Bank im Kosovo
 Northern Lighthouse Board (NLB), die schottische Behörde für Schifffahrtsnavigation 
 Neues Leben Bibel, eine Übersetzung der Bibel
 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, die ‚Norwegische Hör- und Braille-Bibliothek‘

NLB